Ваткин — фамилия; имеет женскую форму Ваткина.
 Ваткин, Яков Лейбович (1909—1971) — советский учёный-металлург, лауреат Государственной премии СССР.
 Ваткин, Роман Семёнович (1925—1998) — советский спортсмен и тренер, Заслуженный тренер СССР.

 Ваткина, Валерия Владимировна (род. 1981) — белорусская гимнастка, представлявшая Республику Беларусь на Олимпиаде в Сиднее 2000 года.

См. также 
 Воткинск